Lachambre, une ville française de Moselle.
 Henri Lachambre, un constructeur français d’aérostat (1846 - 1904).

Voir aussi